Маласпина — многозначный термин:
 Маласпина — знатное тосканское семейство;
 Маласпина — ледник;
 Маласпина — пролив;
 Маласпина — полуостров;
 Маласпина — провинциальный парк.